Podilla – ukraińska nazwa regionu geograficznego.
 Podilla Chmielnicki – ukraiński klub sportowy, 
 Podilla Kamieniec Podolski – ukraiński klub sportowy,
 Podilla Tarnopol – ukraiński klub sportowy.

 Miejscowości
 Podilla – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim, dawniej Sarnki Dolne
 Podilla – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim, dawniej Capowce.
 Podilla – wieś na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podwołoczyskim, dawniej Poznanka Gniła